Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1997 fand vom 27. September bis 5. Oktober in Brünn statt. Russland gewann zum 15. Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Tschechien war als Gastgeber gesetzt. Die vier besten Mannschaften der Europameisterschaft 1995 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Niederlande als Titelverteidiger, der Zweite Kroatien, der Dritte Russland und der Vierte Deutschland.

Neunzehn weitere Mannschaften spielten um sieben weitere Plätze bei der Endrunde. In der ersten Qualifikationsrunde wurden die Mannschaften in zwei Dreier- und drei Vierergruppen eingeteilt und spielten jeweils zuhause und auswärts gegen jeden Gegner. Die Gruppensieger waren direkt qualifiziert. Die Gruppenzweiten ermittelten gemeinsam mit Gastgeber Slowakei in Nitra zwei weitere Teilnehmer. Dabei spielten die vier besten Mannschaften der Sechsergruppe das Halbfinale und die Finalisten erreichten die EM-Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1997
Volleyballveranstaltung 1997
Volleyballwettbewerb in Tschechien
Sportveranstaltung in Brünn